Montauto ima više značenja:
 Montauto, Firenze
 Montauto, Siena